Niederkofler ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar Niederkofler (1906–1989), österreichischer Skilangläufer und Skisportfunktionär
 Georg Niederkofler (1822–1885), österreichischer Bildschnitzer
 Norbert Niederkofler (* 1961), Südtiroler Koch